Карибский кубок 2012 был 17-м розыгрышем чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Антигуа и Барбуде. Турнир также выполнял функцию отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2013.

Отборочный турнир 
Из 30 стран-участниц Карибского футбольного союза заявки для участия в турнире подали 25 национальных федераций. Отказались от участия Багамы, Каймановы острова, Синт-Мартен, острова Теркс и Кайкос и Американские Виргинские острова. Сборные Антигуа и Барбуды (как страны — хозяйки финального турнира) и Ямайки (как победительницы прошлого розыгрыша) были освобождены от квалификационных игр.

Оставшиеся сборные (23) в соответствии с итогами розыгрыша 2010 года были разделены на 2 группы: слабейшие по рейтингу команды (20) начали турнир с 1-го этапа, а 3 сборных (Гваделупа, Гренада и Куба) были допущены сразу во 2-й этап.

Первый этап 
20 сборных были путём жеребьёвки разделены на 5 группы по 4 команды в каждой. Сборные в каждой группе играли между собой однокруговой турнир. Победители групп, а также четыре лучшие команды из числа занявших вторые места квалифицировались во 2-й этап.

Группа 1 
Матчи в этой группе проходили в Гаити. Все игры прошли на стадионе имени Сильвио Катора в Порт-о-Пренсе.

Группа 2 
Матчи в этой группе проходили в Сент-Люсии. Все игры прошли на стадионе Босежур в Грос-Айлете.

Поскольку три сборные по итогам турнира набрали одинаковое количество очков, то места в турнирной таблице определялись в первую очередь согласно результатам матчей между ними.

Группа 3 
Матчи этой группы проходили в Мартинике.

Группа 4 
Матчи этой группы проходили в Барбадосе. Все игры прошли на стадионе Кенсингтон Овал в Бриджтауне.

Группа 5 
Матчи этой группы проходили на Сент-Китс и Невис. Все игры прошли на стадионе Уорнер Парк Спортинг Комплекс в Бастере.

Рейтинг команд, занявших вторые места 
Команды, занявшие вторые места в группах 1, 2 и 3, прошли во второй раунд автоматически.

Второй этап 
Во втором этапе отборочного турнира принимали участие 3 лучшие (за исключением победителя) команды по итогам розыгрыша Карибского кубка 2010 года (Гваделупа, Куба и Гренада), 5 победителей отборочных групп на 1-м этапе (Гаити, Гайана, Мартиника, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго), а также 4 лучших команды, занявших в этих группах вторые места (Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам и Французская Гвиана).

Эти 12 сборных были разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. В группах были проведены однокруговые турниры, по итогам которых победители и команды, занявшие вторые места, получали путёвки в финальный турнир Карибского кубка 2012 года.

Группа 6 
Матчи этой группы проходили в Гренаде. Все игры прошли на Национальном стадионе в Сент-Джорджесе.

Группа 7 
Матчи этой группы проходили в Гваделупе. Все игры прошли на стадионе Рене Серж Набажо в Лез-Абиме.

Группа 8 
Матчи этой группы принимал Тринидад и Тобаго. Все игры прошли на стадионе Дуайт Йорк в Баколете.

Финальный турнир

Участники 
  — хозяйка турнира
  — действующий чемпион
  — победитель отборочной группы 6
  — победитель отборочной группы 7
  — победитель отборочной группы 8
  — второе место в отборочной группе 6
  — второе место в отборочной группе 7
  — второе место в отборочной группе 8

Стадионы 
Матчи прошли на двух стадионах:

Регламент 
8 команд-участниц были разделены на две группы по 4 команды в каждой. В этих группах состоялись однокруговые турниры. Две лучшие команды из каждой группы попадали в стадию плей-офф.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

, ,  и  получили путёвки на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2013.

2013
2012